Девід Мерсер — британський легкоатлет.
 Джо Мерсер — англійський футболіст.
 Рей Мерсер — американський боксер.
 Рон Мерсер — американський баскетболіст, форвард та захисник.

Мерсер (округ) — неоднозначність
 Мерсер — місто, штат Мен
 Мерсер — місто, штат Міссурі
 Мерсер — місто, штат Північна Дакота
 Мерсер — місто, штат Пенсільванія
 Мерсер — місто, штат Вісконсин
 Мерсер Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Мерсер — переписна місцевість, штат Вісконсин